Chácara steht in Brasilien für:
 die Gemeinde Chácara in Mina Gerais, (Brasilien)
 Chácara das Pedras, ein Stadtteil im Norden der Stadt Porto Alegre
 Chácara Santa Antônio, ein Stadtteil im Bezirk Santo Amaro in São Paulo
 Chácara da Floresta, ein Fußballstadion in São Paulo

 Chácaras, ein Perkussionsinstrument von den Kanarischen Inseln.
Siehe auch:
 Chacara (São Tomé)